Belun kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Belun, administrativ by, Jawa Timur,

Italien 

 Belluno, Veneto, Provincia di Belluno, 

Robotskapade Indonesienförgreningar